Contea di Mason o Mason County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Mason (Illinois)
 Contea di Mason (Kentucky)
 Contea di Mason (Michigan)
 Contea di Mason (Texas)
 Contea di Mason (Virginia Occidentale)
 Contea di Mason (Washington)